Rey Mysterio, pseudoniem van de Amerikaans professioneel worstelaar Óscar Gutiérrez
 Óscar Gutiérrez (motorcoureur), Spaans motorcoureur